1800  — может означать:

 натуральное число между 1799 и 1801.
 1800 год — невисокосный год григорианского календаря. 
 Французский горный курорт «Лез Арк 1800»